Hasted est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (1732-1812), antiquaire et historien anglais
John Hasted (1921-2002), physicien et musicien folk britannique
 (né en 1945), artiste et écrivain britannique

Voir aussi 

Homonymie de patronyme